Illinois Institute of Technology, università statunitense
 Istituto Italiano di Tecnologia, centro italiano di ricerca scientifica con sede a Genova
 Indian Institutes of Technology, gruppo di sette università indiane
 Inha Institute of Technology, nome antecedente dell'Inha University, con sede ad Incheon, Corea del Sud
 Istituto di Informatica e Telematica, istituto scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche con sede a Pisa